Казуле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 160 км на схід від Бордо, 70 км на південний схід від Періге.

Історія 

1-1-2022 Казуле, Орльяге i Періяк-е-Міяк було об'єднано в новий муніципалітет Пек-де-л'Есперанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 459,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Казуле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Казуле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь